В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 2004, який проходив в рамках Туру WTA 2004, Марія Шарапова здобула титул, у фіналі перемігши Машону Вашінгтон 6-0, 6-1.

Сіяні гравчині 

 Марія Шарапова (переможниця)
 Татьяна Головін (2-ге коло)
 Асагое Сінобу (1-ше коло)
 Крістіна Бранді (2-ге коло)

 Меган Шонессі (1-ше коло)
 Ніколь Пратт (1-ше коло)
 Клара Коукалова (півфінал)
 Аранча Парра Сантонха (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу